L'amica geniale – serie di romanzi
L'amica geniale – romanzo
L'amica geniale – serie televisiva
L'amica geniale – opera teatrale